Anagnostopoulos ist der Familienname folgender Personen:

 Dimitri Anagnostopoulos (* 1970), griechischer Schachspieler
 Georgios H. Anagnostopoulos, US-amerikanisch-griechischer Philosophiehistoriker